Cardo yesquero puede referirse a:

El nombre común de la planta Carthamus lanatus.
El nombre común de la planta Echinops ritro.
El nombre común de la planta Onopordum acanthium.
El nombre común de la planta Ptilostemon hispanicus.